Jacques Bobet (1919-1996) – produttore cinematografico, sceneggiatore e regista francese
 Jean Bobet (1930-2022) – ciclista su strada francese, fratello del ciclista Louison
 Louison Bobet, propr. Louis Bobet (1925-1983) – ciclista su strada francese